Anthony Horgan – ex rugbista a 15 irlandese
 Cara Horgan – attrice inglese
 Daryl Horgan – calciatore irlandese
 Denis Horgan – pesista britannico
 Paul Horgan – scrittore statunitense
 Shane Horgan – ex rugbista a 15, avvocato e dirigente d'azienda irlandese
 Sharon Horgan – attrice, scrittrice e produttrice cinematografica irlandese